Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2005 года — 7-й турнир юниорского чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 14 по 24 апреля 2005 года в Пльзене и Ческе-Будеёвице (Чехия). Победителем чемпионата стала сборная США, в финале обыгравшая сборную Канады со счётом 5:1. Третье место заняла сборная Швеции, которая выиграла у сборной Чехии — 4:1.

Лучшими бомбардирами стал американец Фил Кессел, набравший по 16 (9+7) результативных баллов. Он же при этом стал лучшим нападающим турнира. Лучшим вратарём был признан чех Ондржей Павелец, а лучшим защитником игрок сборной Канады — Люк Бурдон.

Арены 
На предварительном этапе матчи группы A проходили в «Будвар Арена», а матчи группы B в «Пльзень Арена». Матчи плей-офф прошли в «Пльзень Арена», а утешительного раунда в «Будвар Арена».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборные Швейцарии и Германии пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 ^
 *
 ^
 *

 *
 *
 ×
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2004 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2004 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+1).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+1).

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Ондржей Павелец
 Защитник:  Люк Бурдон
 Нападающий:  Фил Кессел

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Ондржей Павелец
 Защитники:  Вячеслав Буравчиков —  Крис Летанг
 Нападающие:  Никлас Бергфорс —  Мартин Ганзал —  Фил Кессел

Ссылки 
 
 
 

2005
Ю
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехии
Международные спортивные соревнования в Пльзене
Спорт в Ческе-Будеёвице
Апрель 2005 года
Спорт в Чехии в 2005 году
Чемпионаты мира в Чехии